Карл Мунцингер (23 сентября 1842 — 16 августа 1911) — швейцарский композитор и дирижёр.

Учился в Лейпцигской консерватории вместе с Густавом Вебером, с которым его связала многолетняя дружба. На протяжении многих лет (до 1909 г.) генеральмузикдиректор Берна, то есть руководитель Бернской оперы и Бернского городского оркестра, преподавал также в городской консерватории (среди его учеников, в частности, Ханс Хубер и Фолькмар Андре). Наиболее известен кантатой «Битва при Муртене» (; 1898, на сюжет об отражении швейцарцами вторжения Карла Смелого в 1476 г.), а также песнями.

Именем Мунцингера названы в Берне улица и школа.

Источники 

Композиторы Швейцарии
Дирижёры Швейцарии
Академические музыканты Швейцарии
Родившиеся в 1842 году
Родившиеся 13 сентября
Умершие в 1911 году
Умершие 16 августа
Персоналии по алфавиту